'''Авториза́ція
 Авторизація — керування рівнями та засобами доступу суб'єкта авторизації до об'єкта, захищеного авторизацією, як в фізичному розумінні (доступ до кімнати готелю за карткою), так і в галузі цифрових технологій (наприклад, автоматизована система контролю доступу) та ресурсів системи залежно від ідентифікатора і пароля користувача або надання певних повноважень (особі, програмі) на виконання деяких дій у системі обробки даних)
 Авторизація (фінанси) — процедура надання (отримання) дозволу від банку-емітента банківської платіжної картки (БПК) або особи, яка його заміщує, — члена або учасника платіжної системи на здійснення операцій з використанням БПК (обслуговування власника платіжної картки) (із застосуванням або без застосування мобільного платіжного інструмента). // Елемент інформаційної безпеки, який передбачає запит та підтвердження законності операції.
 Ухвала про здійснення витрат, інвестицій, надання їм законних підстав.
 Видача дозволу, ліцензії.
 Підтвердження авторства, авторського права.
 у літературі — схвалення автором тексту власного твору на тиражування у будь-якій копії (переписування, машинопис, ксерокопіювання, друковане перевидання, переклад іншою мовою, інсценізація). Авторизація засвідчується безпосередньо заявою письменника, його участю у процесі тиражування тексту.

Джерела 
 
 http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.647.0 Авторизація
 Літературознавчий словник-довідник за редакцією Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. — К.: ВЦ «Академія», 2007

Посилання 
 Авторизація  // ВУЕ
Авторизація банківських операцій  // ВУЕ